Широконосый лемур, или широконосый кроткий лемур, или широколицый лемур, или тростниковый лемур, или широкополосый гапалемур () — редкий вид из семейства лемуровых. Единственный представитель рода Prolemur.

Род пролемуры (Prolemur) близок к Hapalemur, ранее рассматривался в его составе.

Широконосый лемур населяет дождевые леса Восточного и Центрального Мадагаскара (во многих местах вымер в историческое время).

Примечания 

Лемурообразные
Животные, описанные в 1871 году
Эндемики Мадагаскара